La Coppa Italia di Serie A1 2018 è stata la trentanovesima edizione del trofeo.

A differenza degli anni precedenti, su richiesta delle società, il trofeo si è giocato prima dell'inizio del campionato.
La nuova formula prevede una nuova formula, con le otto squadre della Serie A1 che disputano in un quarto di finale composto da due incontri di 7 inning ciascuno. La squadra che vince entrambe le partite accede alle semifinali, in caso di parità invece è decisivo il Team Quality Balance, ovvero il rapporto tra punti segnati e inning giocati. Le semifinali e la finale si disputano a Bologna nel successivo fine settimana.

Tabellone

Semifinali

Finale

Voci correlate
Coppa Italia (baseball)
Serie A1 2018 (baseball)
Serie A1 (baseball)

Collegamenti esterni

Baseball nel 2018
Italian Baseball League
Coppa Italia di Baseball